El término Aces puede hacer referencia a:

Lugares 
 Aces, parroquia del concejo asturiano de Candamo.

Acrónimos 
 Aerolíneas Centrales de Colombia (Aces), aerolínea extinta colombiana.
 Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), organización estudiantil chilena.
 Advanced Crew Escape Suit (ACES), un traje utilizado en el transbordador espacial.